verhouding (wiskunde), met name bij mengsels
percentage, idem
gehalte (numismatiek), idem, specifiek bij metalen